Johann Christoph Storer – pittore e incisore tedesco
 Michael Storer – pittore e incisore tedesco
 Sara Storer – cantautrice e insegnante australiana